

Codici 
 OY – codice vettore IATA di Omni Air International
 OY – codice ISO 3166-2:IE di Offaly (Repubblica d'Irlanda)
 OY – codice ISO 3166-2:NG di Oyo (Nigeria)

Letteratura 
 Oy – personaggio della serie La torre nera di Stephen King

Altro 
 OY o Oy – abbreviazione di Osakeyhtiö, tipo di società di capitali finlandese